Aarón Ñíguez – calciatore spagnolo
 Jonathan Ñíguez – calciatore spagnolo
 José Antonio Ñíguez – ex calciatore spagnolo
 Saúl Ñíguez – calciatore spagnolo